Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1956 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ken Rosewall je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Lew Hoad (finale)
  Ken Rosewall (prvak)
  Ham Richardson (četrtfinale)
  Vic Seixas (polfinale)
  Neale Fraser (polfinale)
  Ashley Cooper (četrtfinale)
  Ulf Schmidt (tretji krog)
  Dick Savitt (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1956